Ghinda se poate referi la termenii:
 Ghinda, localitate în județul Bistrița-Năsăud, România
 Ghinda, curs de apă, afluent al râului Bistrița
 Ghinda, oraș în centrul Eritreei 
 Ghindă, fruct al stejarului

Vezi și 
 Ghindești (dezambiguizare)

 Ghindari
 Ghindeni
 Ghindești
 Ghindărești
 Ghindăoani